Страшимиров — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Страшимиров, Антон Тодоров (1872—1937) — болгарский писатель-демократ и драматург.
 Страшимиров, Димитр Тодоров (1868—1939) — болгарский историк и писатель.